2 miejscowości w Polsce: 
 Gnaty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Lelis 
 Gnaty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo

Zobacz też: Gnaty-Lewiski, Gnaty-Szczerbaki, Gnaty-Wieśniany